Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1962 года () собрал 11 участников. Вим де Йонг стал чемпионом, в четвертый и последний раз завоевав национальный титул. Он набрал 15 очков.

 — Вим де Йонг, 15 очков.

 — Эд Холствогд, 13 очков.

 — Ян Бом и Хенк Беке — по 12 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1962 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1962 году